Okręty US Navy o nazwie USS „Wahneta”

 Pierwszy USS „Wahneta” (YT-1) był holownikiem portowym. W służbie w latach 1893-1920.
 Drugi USS „Wahneta” (YT-134), później YTM-134, był holownikiem portowym. W służbie w latach 1939-1946.

Zobacz też: USS „Waneta”

Wahneta